Souvré est un nom de famille porté par plusieurs personnalités et par quelques entités.

Personnalités 

 Gilles de Courtenvaux de Souvré (1540-1626), maréchal de France ;
 Gilles de Souvré (1596-1631), prélat, évêque de Comminges puis  évêque d'Auxerre ;
 Jacques de Souvré (1600-1670), officier, prieur de Lorraine, abbé du Mont-Saint-Michel ;
 Louis-Nicolas Le Tellier de Souvré (1667-1725), abbé de Bourgueil ;
 Madeleine de Souvré, marquise de Sablé (1599-1678), femme de lettres française ;
 André Souvré (1939-2021), basketteur français ;
 Yannick Souvré (née en 1969), basketteuse française.

Histoire militaire 
Plusieurs régiments ont porté ce nom :
 Régiment de Souvré Infanterie ;
 Régiment de Souvré cavalerie.